Натуральне число 278
 278 рік до нашої ери
 278 рік нашої ери